Унион Идалго има више значења:

 Унион Идалго (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Унион Идалго, Ел Чоро (Сабаниља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Унион Идалго (Сан Хуан Њуми), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Општина Унион Идалго (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Унион Идалго (Унион Идалго, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику